A metà del 2012 la nazionale italiana di rugby allenata dal nuovo commissario tecnico, il francese Jacques Brunel, affrontò il suo primo tour dopo l'eliminazione nella .

Furono previsti tre incontri fra la prima e la terza settimana del mese di giugno: uno in Argentina con i Pumas e due in Nordamerica con  e .

Il primo incontro si tenne a San Juan, nell'entroterra argentino, allo Stadio del Bicentenario; la bassa affluenza,  spettatori, fu dovuta al fatto che i Pumas erano in formazione rimaneggiata per prepararsi all'esordio nel Championship contro ,  e ; l'incontro, che pure iniziò bene per l', che dopo meno di mezz'ora già conduceva 10-6, fu sprecato dalla squadra ospite per troppe perdite di possesso e deconcentrazione che nel secondo tempo portarono gli argentini a segnare tre mete e ad allargare il divario, solo parzialmente ridotto nel finale grazie a una meta di Mauro Bergamasco trasformata da Riccardo Bocchino.

Diverso l'andamento nell'incontro successivo, a Toronto contro il Canada: i Canucks, che con una vittoria avrebbero scavalcato l'Italia nella classifica IRB, si portarono alla mezz'ora sul 13-6 grazie a una meta di Conor Trainor trasformata da James Pritchard; nella ripresa fu il romano Tommaso D'Apice ad accorciare e la successiva trasformazione di Burton portò l' al pareggio; gli ultimi punti di Pritchard diedero al Canada un effimero vantaggio, poi 12 punti al piede di Burton fissarono il punteggio a 25-16 per l'Italia, al termine di un incontro più difficile del previsto.

L'ultimo incontro della serie si tenne nel nuovissimo BBVA Compass Stadium di Houston, inaugurato solo un mese prima: ad attendere l'Italia c'erano gli Stati Uniti che nella prima mezz'ora ressero il passo degli Azzurri: alla meta in apertura di Festuccia trasformata da Bocchino rispose il veterano terza linea americano Emerick, con un passato in Italia, la cui realizzazione fu trasformata da Wyles; la differenza la fecero Gori e Burton, quest'ultimo autore di una meta, una trasformazione e tre piazzati per un totale di 16 punti e la nomina a man of the match, e un risultato finale di 30-10 per l'.

Risultati

Note

Collegamenti esterni